Nguni peut désigner:

Nguni (peuple), un peuple d'Afrique australe.
Langues nguni, un groupe de langues bantoues d’Afrique australe.
Lutte Nguni, une lutte traditionnelle sud-africaine pratiquée par les ethnies Nguni.
Nguni (race bovine), une race bovine africaine.

Patronyme 

 Sylvester Nguni, homme politique zimbabwéen